

Biografia
Alice era l'unica figlia del presidente americano Theodore Roosevelt, e della sua prima moglie, Alice Hathaway Lee. Sua madre era un'erede di Boston mentre suo padre era, allora, un membro dell'Assemblea dello Stato di New York. Nacque nella casa della famiglia Roosevelt a 6 West 57th St. a Manhattan.

Due giorni dopo la sua nascita, nella stessa casa, sua madre morì per insufficienza renale non diagnosticata. Undici ore prima di quello stesso giorno, anche la madre di Theodore, Martha Stewart "Mittie" Bulloch morì di febbre tifoide.

Theodore fu così sconvolto dalla morte di sua moglie che non poté sopportare di pensarla. Non se ne parlava quasi mai, non si poteva menzionarla in sua presenza e non ha nemmeno omesso il suo nome dalla sua autobiografia. Pertanto, sua figlia Alice veniva chiamata "Baby Lee" invece che con il suo nome.

Alla ricerca di conforto, Theodore si ritirò dalla sua vita a New York e si diresse a ovest, dove trascorse due anni viaggiando e vivendo nel suo ranch nel Nord Dakota. Lasciò la figlia piccola alle cure di sua sorella Bamie.

Bamie ebbe una notevole influenza sulla giovane Alice, che in seguito parlò di lei con ammirazione: "Se zia Bamie fosse stata un uomo, sarebbe stata presidente". Bamie si prese cura di lei, portandola a vivere nella sua casa di Manhattan piena di libri, fino a quando Theodore si sposò di nuovo.

Dopo il matrimonio di suo padre con Edith Kermit Carow, Alice andò a vivere con loro. Da questa unione nacquero altri cinque figli. Durante gran parte dell'infanzia di Alice, Bamie alla fine si sposò e si trasferì a Londra per un po'. Ma più tardi, quando Alice divenne più indipendente ed entrò in conflitto con suo padre e la matrigna, la zia le fornì la struttura e la stabilità necessarie.

Relazione con Edith Kermit Carow Roosevelt
C'erano tensioni tra la giovane Alice e la sua matrigna, che avevano conosciuto la precedente moglie di suo marito e aveva dichiarato che la considerava bellissima, ma insipida, stupida bambina. Una volta Edith le disse con rabbia che se sua madre fosse vissuta, avrebbe annoiato Theodore a.

Alice, spesso viziata con doni, divenne famosa come sua madre. Tuttavia, la tensione continuò con la sua matrigna, la separazione prolungata e la scarsa attenzione da parte di suo padre crearono una giovane donna indipendente e socievole quanto sicura di sé e calcolatrice. Quando suo padre era governatore di New York, lui e sua moglie proposero che Alice frequentasse una scuola conservatrice per ragazze a New York. Alice scrisse: "Se mi mandi ti umilierò. Farò qualcosa che ti farà vergognare. Ti dico che lo farò".

Negli anni successivi, Alice espresse ammirazione per il senso dell'umorismo della sua matrigna e dichiarò di aver condiviso gusti letterari simili.

Presidenza del padre
Quando suo padre entrò in carica nel 1901 in seguito all'assassinio del presidente William McKinley a Buffalo, Alice divenne un istante celebrità e icona della moda all'età di 17 anni, e durante il suo debutto sociale nel 1902 indossò un abito di quello che sarebbe diventato noto come "Alice blue", innescando una tendenza di colore nell'abbigliamento femminile. Alice era conosciuta come un personaggio che non seguiva le regole in un'epoca in cui le donne erano sottoposte a una forte pressione per conformarsi. Il pubblico americano notò molte delle sue imprese e il Journal des Debats di Parigi notò che in 15 mesi Alice aveva partecipato a 407 cene, 350 balli e 300 feste. Fumava sigarette in pubblico, andava in giro in auto con uomini, restava fuori a festeggiare fino a tardi, teneva un serpente domestico di nome Emily Spinach alla Casa Bianca e fu visto piazzare scommesse con un allibratore.

Nel 1905, Alice, insieme al segretario alla guerra di suo padre, William Howard Taft, guidò la delegazione americana in Giappone, Hawaii, Cina, Filippine e Corea.

Durante la crociera in Giappone, Alice saltò nella piscina della nave completamente vestita e persuase il deputato Longworth ad unirsi a lei in acqua. Anni dopo Bobby Kennedy l'avrebbe rimproverata per l'incidente, dicendo che era scandaloso per l'epoca, e Alice, allora ottantenne, rispose che sarebbe stata solo scandalosa se avesse rimosso i suoi vestiti. Nella sua autobiografia, Crowded Hours, Alice ha preso atto dell'evento, sottolineando che c'era poca differenza tra la gonna di lino e la camicetta che indossava e il costume da bagno da donna del periodo.

Una volta, un visitatore della Casa Bianca ha commentato le frequenti interruzioni di Alice alla Sala ovale, spesso per offrire consigli politici. Il presidente esausto ha commentato all'autore Owen Wister, dopo la sua terza interruzione della loro conversazione e minacciando di buttarla "fuori dalla finestra": "Posso o gestire il paese o posso occuparmi di Alice, ma non posso assolutamente fare entrambe le cose".

Alice è stata al centro dell'attenzione nel contesto sociale della presidenza di suo padre.

Matrimonio
Nel dicembre del 1905, dopo essere tornati a Washington dai loro viaggi diplomatici, Alice si fidanzò con Nicholas Longworth III, un membro repubblicano della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti di Cincinnati. I due avevano frequentato gli stessi circoli sociali per diversi anni, ma il loro rapporto si è consolidato durante la crociera imperiale. Rampollo di una famiglia dell'Ohio socialmente importante, Longworth aveva 14 anni più di lei e aveva la reputazione di playboy. Il loro matrimonio ebbe luogo nel febbraio del 1906 ed è stato l'evento sociale della stagione. Hanno partecipato più di un migliaio di invitati e molti migliaia riuniti fuori nella speranza di dare un'occhiata alla sposa. Alice indossò un abito da sposa blu e tagliò drammaticamente la torta nuziale con una spada (presa in prestito da un aiutante militare presente alla reception). Immediatamente dopo il matrimonio, la coppia partì per una luna di miele che includeva un viaggio a Cuba e una visita ai Longworth a Cincinnati. A ciò seguirono i viaggi in Inghilterra e nel continente.

Alice sostenne pubblicamente la candidatura presidenziale di Bull Moose del 1912, mentre suo marito rimase fedele al suo mentore, il presidente Taft. Durante quel ciclo elettorale, è apparsa sul palco con il candidato alla presidenza di suo padre, Hiram Johnson, nel distretto di Longworth. Longworth in seguito perse di circa 105 voti, tuttavia, fu nuovamente eletto nel 1914 e rimase alla Camera per il resto della sua vita.

La campagna di Alice contro suo marito causò un brivido permanente nel loro matrimonio. Durante il loro matrimonio, ebbe numerose relazioni. Come riportato nella biografia di Alice di Carol Felsenthal e in The Roosevelt Women di Betty Boyd Caroli, nonché nella giornalista di Time Rebecca Winters Keegan, era generalmente riconosciuto a Washington che aveva anche una lunga relazione in corso con il senatore William Borah e l'apertura dei diari di Alice ai ricercatori storici indica che Borah era il padre di sua figlia, Paulina Longworth (1925-1957).

Post-presidenza
Quando giunse il momento per la famiglia Roosevelt di uscire dalla Casa Bianca, Alice seppellì una bambola Voodoo della nuova First Lady, Nellie Taft, nel cortile di casa. In seguito, la Casa Bianca di Taft la bandì dalla sua ex residenza - la prima ma non l'ultima amministrazione a farlo. Durante l'amministrazione di Woodrow Wilson (dalla quale fu bandita nel 1916 per una barzelletta a spese di Wilson), Alice lavorò contro l'ingresso degli Stati Uniti nella League of Nations.

Durante la Grande Depressione, quando lei, come molti altri americani, trovò le sue fortune invertite, Alice apparve nelle pubblicità del tabacco per raccogliere fondi. Ha anche pubblicato un'autobiografia, Crowded Hours. Il libro vendette numerose copie e ha ricevuto recensioni entusiastiche. La rivista Time ha elogiato la sua "insopportabile vitalità".

Durante la campagna presidenziale del 1940, proclamò pubblicamente che avrebbe "preferito votare per Hitler piuttosto che votare per Franklin per un terzo mandato". Alice demolì Thomas Dewey, l'avversario del cugino Franklin del 1944, paragonando il repubblicano baffuto a matita con "lo sposo sulla torta nuziale".

Paulina sposò Alexander McCormick Sturm, con il quale ebbe una figlia, Joanna (nata il 9 luglio 1946). Alexander morì nel 1951. Paulina stessa morì nel 1957 a causa di un sovradosaggio di sonniferi.

Non molto tempo prima della morte di Paulina, lei e Alice avevano discusso della cura di Joanna in caso di un simile evento. Alice ha combattuto e ha vinto la custodia di sua nipote, che ha allevato.

Connessioni politiche
Fin da piccola, Alice era interessata alla politica. Quando l'avanzare dell'età e della malattia ha reso inabile sua zia Bamie, Alice è entrata al suo posto come consulente politico non ufficiale per suo padre. Avvertì suo padre di non mettere in discussione la rinomina di William Howard Taft nel 1912. Alice aveva una visione dura dei democratici e in gioventù simpatizzava con l'ala conservatrice del Partito Repubblicano. Sostenne il fratellastro Ted quando corse per il governatore di New York nel 1924. Quando Franklin D. Roosevelt corse per la presidenza nel 1932, Alice si oppose pubblicamente alla sua candidatura.

Sebbene Alice non sostenesse John F. Kennedy nelle elezioni del 1960, si innamorò molto della famiglia Kennedy e "imparò quanto potevano essere divertenti e attraenti i democratici". Ha sviluppato un'amicizia affettuosa, sebbene a volte tesa, con Bobby Kennedy. Ha persino ammesso di aver votato per il presidente Lyndon Johnson sul senatore Barry Goldwater nel 1964 perché riteneva che Goldwater fosse troppo cattivo.

Alice sviluppò una vera amicizia con Richard Nixon quando era vicepresidente, e quando è tornato in California dopo il secondo mandato di Eisenhower, rimasero in contatto e non ritenne che la sua carriera politica fosse finita. Alice incoraggiò Nixon a rientrare in politica e continuò a invitarlo alle sue famose cene. Nixon restituì questi favori invitandola alla sua prima cena formale alla Casa Bianca e al matrimonio del 1971 di sua figlia Tricia.

Morte
Nel 1955, Alice cadde e si ruppe un'anca. Nel 1956 le fu diagnosticato un carcinoma mammario e sebbene avesse subito con successo una mastectomia, nel 1970 il cancro fu scoperto nell'altra mammella, richiedendo una seconda mastectomia.

Alice è stata un membro permanente del partito repubblicano. Eppure le sue simpatie politiche iniziarono a cambiare quando si avvicinò alla famiglia Kennedy e Lyndon Johnson. Ha votato democratico nel 1964 ed era nota per sostenere Bobby Kennedy nelle primarie democratiche del 1968.

È possibile che il suo cambiamento nelle tendenze politiche sia stato il risultato degli sconvolgimenti sociali che si verificano contemporaneamente nella società americana.

Dopo molti anni di cattiva salute, Alice morì nella sua casa il 20 febbraio 1980, all'età di 96 anni, di enfisema e polmonite. È sepolta nel cimitero di Rock Creek, Washington.

Note

Bibliografia
 Brough, James. Princess Alice: A Biography of Alice Roosevelt Longworth. Boston: Little, Brown. 1975.
 Caroli, Betty Boyd. The Roosevelt Women. New York: Basic Books, 1998.
 Cordery, Stacy A. Alice: Alice Roosevelt Longworth, from White House Princess to Washington Power Broker. New York: Viking, 2007.
 Felsenthal, Carol. Princess Alice: The Life and Times of Alice Roosevelt Longworth. New York: St. Martin's Press. 1988.
 Longworth, Alice Roosevelt. Crowded Hours (Autobiography). New York: Scribners. 1933.
 Miller, Nathan. Theodore Roosevelt: A Life. William Morrow, 1992,
 
 
 Teichmann, Howard. Alice: The Life and Times of Alice Roosevelt Longworth. Englewood Cliffs, NJ. 1979.
 Wead, Doug. All the Presidents' Children: Triumph and Tragedy in the Lives of America's First Families. New York: Atria Books, 2004.
 
 Marquis James (pseud. Quid), "Princess Alice" The New Yorker 1/2 (28 February 1925): 9–10 [profile]

Altri progetti

Collegamenti esterni

 New York Times Book Review of "Conversations with Mrs. L" in August 1981
 Almanac of Theodore Roosevelt: Alice Roosevelt Longworth
 Alice Roosevelt Longworth portrait in the 1920s by Nickolas Muray
 Interview with Dr. Stacy Cordery author of Alice: Alice Roosevelt Longworth, from White House Princess to Washington Power Broker

Alice